El Consell dels Estats (Alemany: Ständerat; francés: Conseil des États; italià: Consiglio degli Stati; romanx: Cussegl dals Stadis) és la cambra alta de l'Assemblea Federal de Suïssa, sent el Consell Nacional la cambra baixa. El Consell des Estats està format per 46 membres.

20 dels cantons de Suïssa estàn representats per dos consellers cadascun. Els sis consellers restants representen, per raons històriques, cadscun un cantó dels tradicionalment anomenats "mig cantons". Aquests són Obwalden, Nidwalden, Basilea-Ciutat, Basilea-Camp, Appenzell Ausser-Rhoden i Appenzell Inner-Rhoden. El mandat dels consellers té un termini de quatre anys i no tenen perquè seguir, a l'hora de votar, instruccions dels governs dels cantons als quals representen.

Composició

Actual

Històrica

Referències 

Entitats de Suïssa
Política de Suïssa
Cambres altes parlamentàries d'Europa